Э́йкин () — английская фамилия. Известные носители:

 Эйкин, Артур (1773—1854) — английский химик и минералог.
 Эйкин, Джон (1747—1822) — английский врач и писатель.
 Эйкин, Люси (1771—1864) — английская писательница, дочь Джона Эйкина.

См. также

Примечания